Pelorus Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pelorus Islet, ö, South Australia, 
 Pelorus Island (ö i Australien), Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar